Stevie Mallan ist der Name folgender Personen:

* Stevie Mallan (Fußballspieler, 1967) (* 1967), schottischer Fußballspieler
 Stevie Mallan (Fußballspieler, 1996) (* 1996), schottischer Fußballspieler